Jalvia puede referirse a:
 el nombre común de la planta Dorycnium pentaphyllum;
 el nombre común de la planta Salvia lavandulifolia.